Le mot raid (anglicisme datant du ) est employé pour désigner :

Sport et technique 
 une attaque militaire : raid militaire ;
 un raid nature, une épreuve  sportive pouvant prendre plusieurs formes qui propose des activités comme des sports d'eaux vives (rafting, kayaking), des sports de corde (via ferrata), de la marche et du VTT ; les activités liées aux raids nature se déroulent souvent en montagne et exigent une bonne forme physique ;
 dans le scoutisme, il désigne une marche : raid de patrouille, raid de progression, etc. voir Raid (scoutisme) ;
 par analogie un raid boursier, une offre publique pour la prise de contrôle d'une société cotée en bourse.

Acronyme 
L'acronyme RAID peut désigner :
 en informatique, le RAID (), une technologie qui tire profit de l'utilisation de plusieurs disques durs ;
 le RAID, unité d'élite de la police nationale française (laquelle a reçu par rétroacronymie le sens Recherche, Assistance, Intervention, Dissuasion).

Loisirs numériques 
Dans le monde des jeux vidéos multijoueurs en ligne, le RAID désigne une situation dans laquelle plusieurs joueurs, connectés dans un même univers, affrontent simultanément en équipe un ennemi commun beaucoup plus puissant qu'eux. Le RAID est aussi appelé "instance" dans l'univers des jeux virtuels.

Voir aussi

Notes et références 

Homonymie d'acronyme